Die UCI-Straßen-Weltmeisterschaft 1926 fand am 29. Juli 1926 in Mailand statt. Es beteiligten sich nur Amateurfahrer.

Rennverlauf 
Die Rennstrecke hatte eine Länge von 183 Kilometern. Mit einem Tempo von 30,8 km/h holte sich der 20-jährige Franzose Octave Dayen den Weltmeisterschaftstitel vor seinem Landsmann Jules Merviel. Erstmals konnte sich ein deutscher Fahrer unter den zehn Besten platzieren; der 28-jährige Otto Gugau belegte den 8. Platz.

Endergebnis

Weblinks

Siehe auch 
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1926

1926
1926
Radrennen 1926
Radsportwettbewerb in Mailand